Bukau ist der Name folgender Orte:
 Bukau, Dorf in Tschechien, siehe Tschechisch Bukov
 Bukau, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, siehe Polnisch Bukówka (Słupsk)
 Bukau, Dorf in der Woiwodschaft Schlesien in Polen, siehe Polnisch Buków (Lubomia)

Bukau ist der Familienname von:
 Bernd Bukau (* 1954), deutscher Biochemiker

Siehe auch:
 Buckau